Épona peut désigner :
 Épona, la déesse gauloise protectrice des chevaux ;
 Épona, un géant de procession de la ville de Villeneuve-d'Ascq en France ;
 Épona, la jument que chevauche Link dans la série de jeux vidéo The Legend of Zelda ;
 Épona, chanteuse nationaliste française et intervieweuse pour le Parti de la France.
(3838) Épona astéroïde.